Списак археолошких налазишта од великог значаја на територији Републике Србије:

Види још 
 Археолошка налазишта у Србији
 Археолошка налазишта од изузетног значаја
 Заштићена археолошка налазишта

 
Културно наслеђе у Србији